Приро́дная зо́на ( — «пояс»), физико-географическая зона — часть географической оболочки Земли и географического пояса, имеющая характерные составляющие её природные компоненты и процессы. Это — климат, рельеф, гидрологические и геохимические условия, а также почвы, растительность и животный мир. Климатические условия (температура, увлажнение, цикличность их изменений) являются определяющими факторами.

Природные зоны названы по присущему им типу растительности — их наиболее яркой географической особенности. Зоны закономерно сменяются от экватора к полюсам и от океанов вглубь континентов. Природные зоны — одна из ступеней физико-географического районирования.

История 

Изучение разных природных зон было начато натуралистом и путешественником А. Гумбольдтом в 1807 году.

Учение о природных зонах было разработано В. В. Докучаевым в 1899 году

Карты 
Природные зоны выражены на суше и в океане, в океане проявляются менее отчётливо. В пределах зоны по преобладанию ландшафтов того или иного типа выделяются физико-географические подзоны.

Многие названия природных зон традиционно даются по преобладающему типу растительности, отражающему важнейшие особенности ландшафта в целом (например, лесные зоны, степные зоны, зоны саванн).

Природные зоны часто вытянуты в широтном или субширотном направлении (например, в Евразии). Однако, главным образом под влиянием орографии, их простирание изменяется на меридиональное или субмеридиональное (например, субмеридиональное положение степной зоны умеренного пояса у подножий Скалистых гор в США и Канаде). В горах с проявлением высотной поясности частичными аналогами природных зон служат высотные пояса.

Карта распределения наземных природных зон

См. также 
 Биом
 Высотная зональность
 Интразональная растительность
 Азональность

Ссылки 
 [human_ecology.academic.ru/1671/Природная_зона Природная зона] Экология человека. Понятийно-терминологический словарь. Б. Б. Прохоров. — Ростов-на-Дону. 2005

Примечания 

 
Биогеографическое районирование